TOJ steht für:
 Flughafen Madrid-Torrejón (IATA-Code)
 Tour of Japan, Radrennen
 Team Obermoser (Team Obermoser Jörg), ehemaliges Rennsportteam des deutschen Rennfahrers Jörg Obermoser

toj steht für:
 Tojolabal-Sprache (ISO-639-3-Code), indigene Sprache in Mexiko

Siehe auch:
 TOI
 Toy

Abkürzung